„Всичко, което блести“ () е американска музикална романтична драма от 2001 г. с участието на Марая Кери, рапърката Дъ Брат, актьорите Марк Бийсли и Терънс Хауърд, по сценарий на Кейт Лениър, и режисиран от Вонди Къртис Хол.

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
 
 

Филми от 2001 година
Американски музикални филми
Американски романтични филми
Американски драми
Филми на Туентиът Сенчъри Фокс
Филми на „Кълъмбия Пикчърс“